Midi (Mieidia en occitan gascon, Mieydie en gascon graphie félibréenne)  signifie le Sud.

Sommets 
 Pic du Midi d'Arrens : sommet français des Hautes-Pyrénées ;
 Pic du Midi de Bigorre : sommet français des Hautes-Pyrénées ;
 Pic du Midi de Bordes : sommet français de l'Ariège ;
 Pic du Midi de Génos : sommet français des Hautes-Pyrénées ;
 Pic du Midi d'Ossau : sommet français des Pyrénées-Atlantiques ;
 Pic du Midi de Siguer : sommet français de l'Ariège.

Divers 
 Observatoire du pic du Midi : observatoire astronomique au pic du Midi de Bigorre ;
 (20488) Pic-du-Midi : astéroïde nommé d'après l'observatoire du pic du Midi de Bigorre.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Aiguille du Midi : sommet français de Haute-Savoie.

Notes et références 

Midi
Toponymie pyrénéenne